Марк Михайлович Глоговский (1909—1993) — советский учёный в области эксплуатации нефтяных месторождений, лауреат Сталинской премии (1949).

Окончил Московский нефтяной институт имени И. М. Губкина (1935).

В 1935—1938 гг. инженер, зав. цехом эксплуатации, старший инженер технического отдела, зам. главного инженера, начальник технического отдела треста «Сахалиннефть».

В Московском нефтяном институте имени И. М. Губкина: старший лаборант кафедры эксплуатации (1938—1943); научный руководитель лаборатории эксплуатации нефтяных месторождений (1943—1945); доцент кафедры разработки и эксплуатации нефтяных месторождений (1945—1977); старший научный сотрудник отраслевой лаборатории той же кафедры (1977—1983).

По совместительству — старший научный сотрудник ВНИИнефтегаз.

Кандидат технических наук (1947), доцент (1948).

В 1940 г. вместе с А. П. Крыловым и Б. Б. Лапуком предложил комплексный принцип решения методических и прикладных задач разработки с привлечением для этой цели трёх отраслей знания — промысловой геологии, подземной гидродинамики и отраслевой экономики. Эта идея была поддержана промышленностью (В. А. Каламкаров, В. М. Сенюков). В результате в октябре 1942 г. в Московском нефтяном институте им. И. М. Губкина Министерством нефтяной промышленности было организовано Бюро разработки нефтяных месторождений.

Автор более 50 научных трудов, в том числе 2 монографий в области разработки нефтяных месторождений, учебных пособий по курсу «Разработка нефтяных месторождений», руководства по лабораторным работам по исследованию скважин, методического пособия по написанию дипломных проектов по анализу разработки нефтяных месторождений.

Лауреат Сталинской премии (1949) — за труд «Научные основы разработки нефтяных месторождений». Награждён медалями.

Библиография 
 Крылов А. П., Глоговский М. М., Мирчинк М. Ф., Николаевский Н. М., Чарный И. А. Научные основы разработки нефтяных месторождений. — Москва Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2004, 416 стр. Репринтное издание (оригинальное издание: М.-Л.: Государственное научнотехническое издательство нефтяной и горнотопливной литературы, 1948 г.). ISBN 5-93972-325-Х
 Крылов А. П. и Глоговский М. М., Способ эксплоатации скважин с нижней пластовой водой. Обмен производственным опытом. Гостоптехиздат, 1943.
 Крылов А. П., Глоговский М. М., Чарный И. А., Рациональное размещение нефтяных скважин в Восточно-Калиновском и Восточно-Новостепановском участках треста Бугурусланнефть. Труды МНИ им. Губкина за период 1938—1944 гг.. вып. 3., стр, 42, Гостоптехиздат, 1945.
 Компрессорная эксплоатация нефтяных скважин [Текст] : [Аннот. список лит.]. — Москва : Наркомуголь СССР, Гос. науч. б-ка, 1940. — 16 с., без тит. л.; 17 см. — (Что читать рабочему о своем производстве. Серия: Горная промышленность; Вып. 19)

Примечания

Источники 
 https://www.gubkin.ru/gallery/portrait/detail.php?ID=972
 https://www.gubkin.ru/gallery/portrait/index.php?PAGEN_1=3
 https://www.geokniga. org/bookfiles/geokniga-krylov-nauchnye-osnovaniya-razrabotki-neftyanyh-mestorozhdeniy.pdf